Quartz Hill kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Quartz Hill (Kanada), berg på gränsen mellan Alberta och British Columbia,

USA 

 Quartz Hill, Kalifornien, ort, Los Angeles County,